Lluís Pericot i Garcia (Girona, 1899 - Barcelona, 1978), arqueòleg i prehistoriador
 Jordi Pericot i Canaleta (el Masnou, 1931), artista.
 Santiago Pericot i Canaleta, Iago Pericot, (el Masnou, 1929), pintor, gravador i escenògraf.